Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, kurz BMWA steht für

 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Deutschland) 2002–2005
 Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten (Österreich) 1987–2000
 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Österreich) 2000–2009 (auch BMWuA)

Siehe auch:
 Wirtschaftsministerium, Arbeitsministerium

en:Minister of Labour
it:Ministero del lavoro
ja:労働大臣